Aulus Cornelius Cossus kan syfta på:

* Aulus Cornelius Cossus (konsul 428 f.Kr.), romersk politiker
 Aulus Cornelius Cossus (konsul 413 f.Kr.), romersk politiker
 Aulus Cornelius Cossus (diktator 385 f.Kr.), romersk senator och politiker
 Aulus Cornelius Cossus Arvina, konsul 343 f.Kr., romersk senator och politiker